John E. Jones (1840–1896)
 John Jones (1923−1988)
 John Jones (kierowca wyścigowy)
 John Wesley Jones

 John Jones (1930-2011) – brytyjski wioślarz, olimpijczyk